MTV Europe Music Awards () — ежегодная церемония вручения музыкальных наград, основанная телеканалом MTV Европа в 1994 году. Каждый год церемония проходит в одном из крупных европейских городов.

Голосование и номинации 
Победители EMA определяются интернет-голосованием на сайте премии.
У каждого европейского отделения MTV есть свой сайт EMA на котором проводится голосование.

Главные номинации 
 Лучшая песня
 Лучшее видео
 Лучшая исполнительница
 Лучший исполнитель
 Лучший новый артист
 Лучший поп-артист
 Лучший рок-артист
 Лучший альтернативный артист
 Лучший хип-хоп/рэп артист
 Лучшее живое выступление
 Лучший артист MTV Push
 Лучшее выступление в рамках «MTV World Stage»
 Лучший европейский артист

Специальные награды 
 Легенда

Региональные номинации 
 Лучший британский/ирландский новый артист
 Лучший немецкий артист
 Лучший датский артист
 Лучший финский артист
 Лучший норвежский артист
 Лучший шведский артист
 Лучший итальянский артист
 Лучший голландский/бельгийский артист
 Лучший французский артист
 Лучший польский артист
 Лучший испанский артист
 Лучший корейский артист
 Лучший российский артист
 Лучший румынский артист
 Лучший португальский артист
 Лучший адриатический артист
 Лучший арабский артист
 Лучший венгерский артист
 Лучший украинский артист
 Лучший греческий артист
 Лучший израильский артист
 Лучший швейцарский артист
 Лучший чешский/словацкий артист

Недействующие номинации 
 Лучшая группа
 Лучший танцевальный исполнитель
 Лучший городской артист
 Лучший R&B артист
 Лучшая Hard Rock группа
 Лучший альбом
 Интернет
 Лучший Cover
 Лучший международный артист
 Лучший скандинавский артист
 Лучший балтийский артист
 Лучший турецкий артист
 Лучший африканский артист

Артисты, получившие наибольшее количество наград MTV EMA

Интересные факты

1990-е 
1994: Первая церемония вручения премии MTV Europe Music Awards состоялась 24 ноября 1994 года в Берлине, спустя 5 лет после падения Берлинской стены. Джордж Майкл исполнил «Jesus to a Child» и «Freedom» в окружении известных топ-моделей (в том числе Наоми Кэмбелл), солист U2 Боно получил награду Free You Mind от имени организации «Amnesty Internationl»

1995: Испытания ядерного оружия французами в южной части Тихом океане получили большое внимание на церемонии в 1995 году в Париже. Солист Bon Jovi Джон Бон Джови, получая награду за лучший рок-проект, сказал: «Единственный наш враг — это невежество. Мир всем! Давайте остановим все эти ядерные испытания». Боно выступил с такой речью во время получения награды за лучшую группу: «Какой город! Какая ночь! Какая толпа! Какая бомба! Какая ошибка! Какой идиот ваш президент!», ссылаясь на ядерные испытания. Гринпис, экологическая группа, которая устраивала креативные и противоречивые протесты вокруг полигона на атолле Муруроа, получила специальную награду Free Your Mind за свою кампании против подземных ядерных взрывов. "Прекратите злоупотребление землёй, " призвала Мадонна в видеролике перед вручением награды для Гринпис, которую получила французский дизайнер Agnes B.

1996: Во время своего выступления на церемонии в 1996 году в Лондоне группа Metallica сыграли песни «Last Caress» и «So What?» вместо запланированной по сценарию «King Nothing». В то время, как организаторы церемонии запретили группе использовать ненормативную лексику во время живого выступления в прямом эфире . Песня «So What?» известна большим количеством ненормативной лексики и даже содержит отсылы к зоофилии, а в песне «Last Caress» есть призывы к насилию и убийству. В результате и выступление группы и все упоминания о ней были вырезаны из телевизионной версии церемонии. Британская рок-группа Oasis получили 2 награды тем вечером (лучшая песня «Wonderwall» и лучшая группа).

1997: Отрыли церемонию 1997 года в Роттердаме группа U2, появившись на сцене в боксёрских халатах. Триумфаторами в том году стали британские электронщики The Prodigy получив три награды за лучший клип «Breathe», лучший танцевальный проект и лучший альтернативный проект. Spice Girls стали первым гёрлз-бэндом, выступившим на церемонии.

1998: С этого года к общему числу номинаций добавили ещё 6. Открыли церемонию группа Faithless, исполнив «God is a DJ». Впервые на церемонии выступила Мадонна с песней «Power of goodbye». Главными победителями вечера стали группа Spice Girls и Мадонна, собрав по 2 награды. Мелани Си и Эмма Бантон получали награды за лучшую группу и лучший поп-проект от лица группы. Получая награду «Спорти спайс» закричала «Мы снова эта сделали!». «И большой привет от остальных двух солисток группы» — она добавила, имея в виду Викторию Бекхэм и Мел Би, которые были на тот момент беременны и не смогли посетить церемонию в Милане. Группа The Prodigy получили награду за лучший танцевальный проект, но по словам фронтмена группы Лиэма Хоулетта, в том году они не сделали ничего, чтобы заслужить эту награду. Приз Free Your Mind, вручаемый организациям, занимающимися правами человека, достался сербской радиостанции B92 в Белграде.

1999: Бритни Спирс стала триумфатором церемонии в Дублине, собрав 4 приза — лучшая исполнительница, лучший поп-проект, лучший новый артист, лучшая песня «… Baby One More Time». Она также выступила на церемонии с попурри из своих хитов «(You drive me) Crazy» и «… Baby One More Time». Две награды унесли с собой участники группы Boyzone (лучший британский проект, лучший альбом «By request»). Также призы получили: Backstreet Boys (лучший группа), Fatboy Slim (Лучший танцевальный проект), Eminem (лучший хип-хоп проект), The Offspring (лучший рок проект), Уитни Хьюстон (лучший R’n’B проект), Уилл Смитт (лучший исполнитель). Лучшим видео был признан клип группы Blur «Coffee & TV». Награду Free Your Mind получил Боно за свою миротворческую деятельность. Среди выступающих в тот вечер были: Puff Daddy, исполнивший «My best friend» в сопровождении госпел хора; Игги Поп, который прыгнул в толпу фанатов во время исполнения его хита «Lust for life»; Уитни Хьюстон выступила с песнями «Get it back» и «My love is your love»; Мэрайа Кэри исполнила свой суперхит «Heartbreaker»; Мэрлин Мэнсон закрыл шоу, исполнив хит «Rock is dead» в грязи и одних стрингах.

2000-е 
2000: Ведущим церемонии в Стокгольме был бывший участник группы The Fugees Wyclef Jean, который сменил за вечер сразу несколько нарядов. Наиболее запоминающимся стало его появление в одних трусах, после прыжка в толпу, которая разорвала его красный кожаный костюм. На церемонии состоялось последнее на тот момент выступление группы Spice Girls до их официального разрыва. Самым эффектным появлением стало появление Дженнифер Лопес, которая приземлилась на сцену на самолёте. Тогда на сцене состоялась мировая премьера её суперхита «Love don’t cost a thing» с альбома «J.Lo». Мадонна во время исполнения композиции «Music» отдала дань уважения ещё одной выступающей в тот вечер артистке — Kylie MInogue, надев майку с надписью KYLIE. Впервые на церемонии появился британский комедийный актёр Саша Барон Коэн в образе MC Али Джи. Политические моменты также присутствовали на церемонии, так солист Backstereet Boys Ник Картер (во время получения приза за лучшую группу) выступил против пересчёта голосов на президентских выборах в США. Награду за лучшую песню получил Робби Уильямс за песню «Rock DJ», но во время благодарственной речи он сказал следующее: «Не хочу сказать ничего плохого, о тех, кто голосовал за мою песню, но мне кажется, что она ужасная и глупая». Также напоминаю о своих корнях (он родился в городе Сток-он-Трент), Робби сказал: «В детстве я мечтал стать поп-звездой и хочу сказать большой спасибо MTV за мои три особняка, пять машин и мою девушку супермодель».

2001: Церемония этого года стала первым развлекательным тв-шоу после трагических событий 11 сентября в США. Виртуальный проект Gorillaz одержал победу в двух номинациях — лучшая песня «Clint Eastwood» и лучший танцевальный проект. Во время благодарственной речи один из создателей проекта Дэймон Албарн, который вышел в майке с логотипом компании за ядерное разоружение, в ответ на недавнее вторжение в Афганистан сказал: «К чёрту музыку! Слушайте! Видите этот символ на моей футболке? Бомбить одну из самых бедных стран в мире — это неправильно. У каждого из вас есть голос. И вы должны его использовать!». Солист группы Limp Bizkit (которая, кстати, стала главным триумфатором церемонии, получив три награды) выступил в тот вечер с участником группы Puddle of Mudd Весом Скантлином и с рок-легендой Джимми Пейджем, исполнив песню «Thank you». Кайли Миноуг открыла церемонию во Франкфурте одним из самых своих больших хитов «Can’t get you out of my head». Впервые с церемонии этого года стали вручать региональную награду лучшему российскому исполнителю. Первой победительницей стала певица Алсу.

2002: Одним из запоминающихся моментов церемонии в Барселоне стало предложение, сделанное ведущим вечера рэпером P.Diddy. Он пообещал, что подарит шикарное кольцо первой девушке, которая разденется прямо на сцене. В итоге одна из фанаток сделала это и получила кольцо. Когда на сцену поднялся Moby получать награду за лучший web-сайт, он пожелал всего хорошего Эминему (который стал главным победителем вечера, забрав три награды), показав тем самым, что не держит на него зла после его высказываний на церемонии MTV Video Music Awards 2002. На церемонии выступили: Кристина Агилера с песней «Dirrty», Bon Jovi с «Everyday», Уитни Хьюстон исполнила «Feel» и впервые «Whatchulookinat». Энрике Иглесиас исполнил акустическую версию «Maybe» и рок-версию суперхита «Love to see you cry», замиксовав его с песней Billy Idol «White wedding».

2003: Ведущая церемонии в Эдинбурге Кристина Агилера отказалась пройтись по ковровой дорожке, если ведущей на ней будет Келли Осборн. Келли отреагировала на это назвав музыку Кристины «хернёй», а её саму «коровой». Позже во время церемонии был показан юмористический скетч, в котором Агилера кидает дротики в доску с изображением Келли. Келли же, выйдя на сцену вручать одну из наград, заметила: «Если Кристине после всех её достижений и наград остаётся только метать дротики в мой портрет, то, должно быть, она очень грустная и несчастная персона. А я отнеслась к этому как к отличному комплименту». На что Кристина позже язвительным тоном отметила: «Умеешь нападать, умей и получать». Больше всего наград в тот вечер досталось Джастину Тимберлейку. Он стал лучшим исполнителем, лучшим поп-исполнителем и получил приз за альбом «Justified». Также Джастин присоединился к выступление группы The Black Eyed Peas, которые исполняли свой первый главный хит «Where is the love?». Во время исполнения группой Travis песни «The Beautiful Occupation» на сцене маршировала толпа обнажённых людей, прикрывающих свою наготу только табличками; в конце песни они их подняли. Впервые на церемонии выступила Бейонсе. Вместе с Шоном Полом они исполнили хит «Baby boy».

2004: Основной темой этого года стали автогонки, ведущим, соответственно, стал хип-хоп исполнитель и ведущий одной из самых популярных программ на MTV — «Тачка на прокачку!» — Xzibit. Американский дуэт OutKast стали главными победителями церемонии в Риме. 3 приза — лучшая группа, лучший клип и лучшая песня «Hey ya!». По два приза получили Ашер и группа Muse. Вечер запомнится многими выступлениями, в том числе выступлением Анастейши у Колизея, первым сольным выступлением солистки No Doubt Гвен Стефани, которая воссоздала на сцене фрагменты сказки «Алиса в стране чудес» во время исполнения сингла «What you waiting for?».

2005: Мадонна открыла шоу, появившись из огромного диско-шара, исполнив свой суперхит «Hung up». Ведущей вечера в Лиссабоне, Саша Барон Коэн в образе уроженца Казахстана Бората, приветствовал зрителей таким образом: «Добро пожаловать на конкурс популярной песни „Евровидение“ 2005!». И обратился к Мадонне: «Это был очень смелый поступок MTV начать церемонию с выступления настоящего трансвестита». Виртуальный коллектив Gorillaz (Лучшая группа того года) выступили на сцене в виде голограммы. Впервые на церемонии EMA выступила латиноамериканская артистка. Это была лучшая исполнительница 2005 Шакира. Приз лучшему исполнителю, Робби Уильямсу, вручили солистки группы t.A.T.u. По две награды получили американские рокеры Green Day (лучший рок-проект, лучший альбом «American Idiot») и британцы Coldplay (лучший британский артист и лучшая песня «Speed of sound»).

2006: 13-ю церемонию MTV EMA вёл Джастин Тимберлейк, который получил две награды в тот вечер (лучший исполнитель, лучший поп-проект). Джастин тогда пошутил, что победил лишь потому что согласился вести церемонию в Копенгагене. Группа Depeche Mode, существующая с 1980 года, выступая с речью во время получения награды за лучшую группу, заметили: «Большое спасибо фанатам и большое спасибо MTV, которое крутит наши клипы уже 25 лет». Несмотря на победу Канье Уеста в номинации лучший хип-хоп проект, он, видимо, был так расстроен, что ворвался на сцену во время того, как группа Justice получили приз за лучшее видео «We Are Your Friedns». В своей тираде, изобилующей ненормативной лексикой, Канье сказал, что он должен был взять приз за своё видео «Touch The Sky», ведь «оно стоит миллион долларов, там снялась Памела Андерсон, я прыгал через каньон». «Если я не победил, то церемонию утратила своё доверие», подытожил он. Саша Барон Коэн вновь в образе Бората опять подтрунивал над Мадонной, которая тогда пыталась усыновить африканского ребёнка: «Единственное, по поводу чего я переживаю, это что это поющий трансвестит не будет хорошим отцом для ребёнка».

2007: Открыли шоу в Мюнхене группа Foo Fighters, солист которой Дэйв Грол был соведущим Снуп Дога и работал в VIP-зоне «Гламурная яма», где в прямом эфире во время церемонии беседовал со звёздами. На церемонии состоялось первое и, к сожалению, последнее выступление английской сенсации Эми Уайнхаус (которая победила в новой номинации «Выбор артистов»), немецкие любимцы подростков Tokio Hotel исполнили свой хит «Monsoon» под дожём, дуэтом выступили участники The Black Eyed Peas will.i.am и The Pussycat Dolls Николь Шерзингер, исполнив «Baby love». Пит Доэрти удивил всех своих критиков, пробыв в хорошей форме всю церемонию и выступив со своей группой Babyshambels. Ряд изменений произошли в списки номинаций. Так многие привычные номинации поменяли своё название, например, — лучшая песня — самая привязчивая песня (Аврил Лавин «Girlfriend»), лучшее видео — Видео звезда (Justice «D.A.N.C.E.»).

2008: На шоу в Ливерпуле британский исполнитель танцевальной музыки 1980-х годов Рик Эстли получил приз в новой номинации «Лучший артист всех времён». Сэр Пол Маккартни был награждён специальной наградой «Абсолютная легенда», которую вручил ему Боно с такой речью: «Эти награды MTV, конечно очень крутые и гламурные, но я хочу сказать вам вот что: все мы артисты в этом зале понимаем, что когда-то уйдём и рано или поздно всё забудется. Но есть один человек в этом зале, который будет вечно, творчество которого бессмертно. Только один. Сэр Пол Маккартни». Получая награду Маккартни смущаясь сказал, что даже и не знает, что сказать после такого представления. Артист поблагодарил друзей, семью и его парней Ринго, Джона и Джорджа. «Много лет назад четверо маленьких мальчиков родились здесь, в Ливерпуле. И по-моему у нас пошло всё неплохо.» Также добавил: «Что же, спасибо, как я уже сказал, друзьям, семье, всем, кто пришёл сюда, всем в Ливерпуле, всем в Великобритании, всем в Америке — за то, что проголосовали за мистера Обаму. Я люблю вас». Главным победителем вечера стала Бритни Спирс, которая стала лучшим артистом и выпустила лучший альбом «Blackout». Певица не смогла быть на шоу и поблагодарила своих европейских фанатов через видеообращение. В шоу было много моментов, посвящённых недавно избранному президенту США Бараку Обаме. В конце исполнения песни «American boy» (Kanye West и Estelle) на экране за ними появилось огромный портрет нового президента. Участники группы Thirty Seconds to Mars (лучший рок, лучшее видео «A beautiful lie») пришли на церемонию в майках с изображением Обамы. Солист Джаред Лето попросил толпу поприветствовать нового президента-демократа США, на что ведущая вечера Кэти Перри заметила: «Может, Европа снова нас полюбит». Ведущая была незабываема в тот вечер, сменив 12 нарядов. Она открыла шоу, появившись на огромной губной помаде, исполнив «I Kissed a girl» и забрала приз в номинации прорыв года.

2009: Ведущий вечера в Берлине вновь стала Кэти Перри, которая открыла шоу, исполнив попурри из песен-номинантов в категории лучшая песня — «Use Somebody» Kings Of Leon, «Poker Face» Lady Gaga, «I Gotta Feeling» The Black Eyed Peas, «When Love Takes Over» David Guetta/Kelly Rowlnad, «Halo» Beyonce (победитель). Группа Jonas Brothers отдали дань памяти скончавшемуся в 2009 году Майклу Джексону, выступив возле Бранденбургских ворот. Ник Джонас начал выступление так: «В этом году мы потеряли величайшего артиста. Мы с MTV хотим почтить память настоящего короля поп-музыки Майкла Джексона. Его непревзойдённый талант изменил весь музыкальный ландшафт и оказал влияние на всех артистов от мала до велика». Там же закрывали шоу группа U2 и Jay-Z. Главной звездой вечера стала Бейонсе, получившая 3 награды (песня «Halo», видео «Singel Ladies (Put A Ring On It)», исполнительница) и поразившая всех своим откровенным выступлением с песней «Sweet Dreams». Награду «Free Your Mind» получил первый президент СССР Михаил Горбачёв за важную роль в падении Берлинской стены, двадцатилетие которого отмечали в том году.

2010-е 
2010: Леди Гага стала главной звездой церемонии в Мадриде. Она победила в номинациях: лучшая песня «Bad Romance», лучший поп проект и лучшая исполнительница. Сама Гага на церемонии присутствовать не смогла, так как находилась в туре The Monster Ball Tour и получала награды в режиме онлайн на концерте в Будапеште. Ведущей тогда была американская актриса и модель Ева Лонгория, которая сменила 13 нарядов во время церемонии, самым эпатажным стал выход Евы в костюме испанского хамона. Открыли пре-шоу группа Thirty Seconds to Mars и присоединившийся к ним Канье Уест, которые выступили возле ворот Алькала в центре Мадрида. Лучшим новым артистом стала американская певица Кеша, которая произнесла со сцены: «Надеюсь, я вдохновляю вас на то, чтобы показать средний палец всем циникам и быть самими собой». Кэти Перри получила приз за лучшее видео «California Gurls» и пришла на церемонию со своим новоиспеченным мужем английским актёром Расселом Брэндом. Это было их первое появление на публике в качестве супружеской пары. Группа Bon Jovi получила первую награду Глобальная Икона и представили новый сингл «What do you got» и исполнили свои величайшие хиты «You Give Love a Bad Name» и «It’s My Life». Награду Free Your Mind получила Шакира за свою гуманитарную деятельность по помощи обездоленным детям получать лучшее образование. Также на церемонии выступили: Рианна, Шакира, Майли Сайрус, Кэти Перри, B.o.B, Хэйли Уильямс, Linkin Park и другие.

2011: Церемонию в Белфасте провела актриса и певица Селена Гомез. Больше всего наград унесла вновь Леди Гага — лучшие фанаты, лучшая исполнительница, лучшая песня и клип «Born this way». Открыли церемонию Coldplay, исполнив новый хит «Every teardrop is a waterfall». Кэти Перри вручила награду Глобальная икона группе Queen, которые закрыли церемонию c Адамом Ламбертом, исполнив главные хиты «We are the champions», «The show must go on», «We will rock you». По две награды за вечер забрали Thirty Seconds to Mars, Бруно Марс и Джастин Бибер.

2012: В пятый раз церемония прошла в Германии. И во второй раз во Франкфурте. Ведущий вечера стала супермодель Хайди Клум. По три награды одержали тогда Тейлор Свифт, Джастин Бибер и группа One Direction. Награду Глобальна икона посмертно вручили Уитни Хьюстон. Впервые за свои истории на церемонии выступила группа No Doubt. Также на церемонии выступил южно-корейский исполнитель PSY с супер-хитом «Gangnam style», за который он также получил награду «Лучший клип».

Города, принимавшие MTV Europe Music Awards

1994 

 Лучший исполнитель: Брайан Адамс
 Лучшая исполнительница: Мэрайя Кэри
 Лучшая группа: Take That
 Лучший рок-исполнитель: Aerosmith
 Лучший танцевальный исполнитель: The Prodigy
 Лучшая песня: Youssou N'Dour & Neneh Cherry, «7 Seconds»
 Лучший режиссёр: Марк Пеллингтон за клип Whale «Hobo Humpin' Slobo Babe»
 Лучший обложка сингла: Gun, «Word Up»
 Лучший дебют: Crash Test Dummies
 Награда Free Your Mind: Amnesty International

1995 
 Лучший исполнитель: Майкл Джексон
 Лучшая исполнительница: Бьорк
 Лучшая группа: U2
 Лучший рок-исполнитель: Bon Jovi
 Лучший танцевальный исполнитель: East 17
 Лучший концертный исполнитель: Take That
 Лучшая песня: The Cranberries, «Zombie»
 Лучший режиссёр: Мишель Гондри — Massive Attack «Protection»
 Лучший дебют: Dog Eat Dog
 Награда Free Your Mind: Greenpeace

1996 

 Лучший исполнитель: Джордж Майкл
 Лучшая исполнительница: Аланис Мориссетт
 Лучшая группа: Oasis
 Лучший рок-исполнитель: The Smashing Pumpkins
 Лучший танцевальный исполнитель: The Prodigy
 Лучшая песня: Oasis, «Wonderwall»
 Выбор MTV: Backstreet Boys, «Get Down (You’re the One for Me)»
 Лучший дебют: Garbage
 Награда Free Your Mind: The Buddies & Carers of Europe

1997 

 Лучший исполнитель: Джон Бон Джови
 Лучшая исполнительница: Джанет Джексон
 Лучшая группа: Spice Girls
 Лучший рок исполнитель: Oasis
 Лучший R&B исполнитель: Backstreet Boys
 Лучший рэп исполнитель: Уилл Смит
 Лучший альтернативный исполнитель: The Prodigy
 Лучший танцевальный исполнитель: The Prodigy
 Лучшее видео года:The Prodigy — Breathe
 Лучший концертный исполнитель: U2
 Лучшая песня: Hanson, «MMMBop»
 Выбор MTV: Backstreet Boys, «As Long As You Love Me»
 Лучший дебют: Hanson
 Награда Free Your Mind: Landmine Survivors Network

1998 
 Лучший исполнитель: Робби Уильямс
 Лучшая исполнительница: Мадонна
 Лучшая группа: Spice Girls
 Лучший поп исполнитель: Spice Girls
 Лучший рок исполнитель: Aerosmith
 Лучший рэп исполнитель: Beastie Boys
 Лучший танцевальный исполнитель: The Prodigy
 Лучшая песня: Натали Имбрулия, «Torn»
 Лучшее видео: Massive Attack, «Tear Drop»
 Лучший альбом: Мадонна, Ray of Light
 Лучший дебют: All Saints
 Награда Free Your Mind: B92 (independent Serbian radio station)
 Лучший немецкий исполнитель: Thomas D & Franka Potente
 Лучший скандинавский исполнитель: Eagle Eye Cherry
 Лучший южноевропейский исполнитель: Bluvertigo
 Лучший британский-ирландский исполнитель: 5ive

1999 
 Лучший исполнитель: Уилл Смит
 Лучшая исполнительница: Бритни Спирс
 Лучшая группа: Backstreet Boys
 Лучший поп исполнитель: Бритни Спирс
 Лучший рок исполнитель: The Offspring
 Лучший R&B исполнитель: Уитни Хьюстон
 Лучший хип-хоп исполнитель: Эминем
 Лучший танцевальный исполнитель: Fatboy Slim
 Лучшая песня: Бритни Спирс, «…Baby One More Time»
 Лучшее видео: Blur, «Coffee & TV»
 Лучший альбом: Boyzone, By Request
 Лучший дебют: Бритни Спирс
 Награда Free Your Mind: Боно
 Лучший немецкий исполнитель: Ксавьер Найду
 Лучший британский-ирландский исполнитель: Boyzone (Daily Edition)
 Лучший скандинавский исполнитель: Лене Марлин
 Лучший итальянский исполнитель: Elio e le Storie Tese

2000 

 Лучший исполнитель: Ricky Martin
 Лучшая исполнительница: Madonna
 Лучшая группа: Backstreet Boys
 Лучший поп исполнитель: All Saints
 Лучший рок исполнитель: Red Hot Chili Peppers
 Лучший R&B исполнитель: Jennifer Lopez
 Лучший хип-хоп исполнитель: Eminem
 Лучший танцевальный исполнитель: Madonna
 Лучшая песня: Robbie Williams, «Rock DJ»
 Лучшее видео: Moby, «Natural Blues» (Режиссёр: David La Chapelle)
 Лучший альбом: Eminem, The Marshall Mathers LP
 Лучший новый исполнитель: Blink 182
 Награда Free Your Mind: Otpor
 Лучший голландский исполнитель: Kane
 Лучший французский исполнитель: Modjo
 Лучший немецкий исполнитель: Guano Apes
 Лучший итальянский исполнитель: Subsonica
 Лучший скандинавский исполнитель: Bomfunk MC's
 Лучший польский исполнитель: Kazik
 Лучший испанский исполнитель: Dover
 Лучший британский-ирландский исполнитель: Westlife

2001 
 Лучший исполнитель: Robbie Williams
 Лучшая исполнительница: Jennifer Lopez
 Лучшая группа: Limp Bizkit
 Лучший поп исполнитель: Anastacia
 Лучший рок исполнитель: Blink 182
 Лучший R&B исполнитель: Craig David
 Лучший хип-хоп исполнитель: Eminem
 Лучший танцевальный исполнитель: Gorillaz
 Веб-награда: Limp Bizkit «www.limpbizkit.com»
 Лучшая песня: Gorillaz, «Clint Eastwood»
 Лучшее видео: The Avalanches, «Since I Left You» (Режиссёр: Rob Legatt и Leigh Marling, Blue Source)
 Лучший альбом: Limp Bizkit, Chocolate Starfish And The Hot Dog Flavored Water
 Лучший дебют: Dido
 Награда Free Your Mind: Treatment Action Campaign (TAC)
 Лучший голландский исполнитель: Kane
 Лучший французский исполнитель: Manu Chao
 Лучший немецкий исполнитель: Samy Deluxe
 Лучший итальянский исполнитель: Elisa
 Лучший скандинавский исполнитель: Safri Duo
 Лучший польский исполнитель: Kasia Kowalska
 Лучший русский исполнитель: Алсу
 Лучший испанский исполнитель: La Oreja de Van Gogh
 Лучший британский-ирландский исполнитель: Craig David

2002 

Номинанты MTV EMA 2002

 Лучший исполнитель: Eminem
 Лучшая исполнительница: Jennifer Lopez
 Лучшая группа: Linkin Park
 Лучший поп исполнитель: Kylie Minogue
 Лучший рок исполнитель: Red Hot Chili Peppers
 Лучший хардрок исполнитель: Linkin Park
 Лучший R&B исполнитель: Alicia Keys
 Лучший хип-хоп исполнитель: Eminem
 Лучший танцевальный исполнитель: Kylie Minogue
 Лучший концертный исполнитель: Red Hot Chili Peppers
 Веб-награда: Moby «www.moby.com»
 Лучшая песня: Pink, «Get the Party Started»
 Лучшее видео: Röyksopp, «Remind Me»
 Лучший альбом: Eminem, The Eminem Show
 Лучший новый исполнитель: The Calling
 Награда Free Your Mind: Football Against Racism in Europe (FARE)
 Лучший голландский исполнитель: Brainpower
 Лучший французский исполнитель: Indochine
 Лучший немецкий исполнитель: Xavier Naidoo
 Лучший итальянский исполнитель: Subsonica
 Лучший скандинавский исполнитель: Kent
 Лучший польский исполнитель: Myslovitz
 Лучший португальский исполнитель: Blind Zero
 Лучший румынский исполнитель: Animal X
 Лучший русский исполнитель: Дискотека Авария
 Лучший испанский исполнитель: Amaral
 Лучший британский-ирландский исполнитель: Coldplay

2003 
Номинанты MTV EMA 2003.

 Лучший исполнитель: Джастин Тимберлейк
 Лучшая исполнительница: Christina Aguilera
 Лучшая группа: Coldplay
 Лучший поп исполнитель: Джастин Тимберлейк
 Лучший рок исполнитель: The White Stripes
 Лучший R&B исполнитель: Beyoncé
 Лучший хип-хоп исполнитель: Eminem
 Лучший танцевальный исполнитель: Panjabi MC
 Веб-награда: Goldfrapp «www.goldfrapp.co.uk»
 Лучшая песня: Beyonce feat. Jay-Z
 Лучшее видео: Sigur Ros, «Untitled 1»
 Лучший альбом: Джастин Тимберлейк, Justified
 Лучший новый исполнитель: Sean Paul
 Награда Free Your Mind: Aung San Suu Kyi (Politics)
 Лучший голландский исполнитель: Tiesto
 Лучший французский исполнитель: KYO
 Лучший немецкий исполнитель: Die Ärzte
 Лучший итальянский исполнитель: Gemelli Diversi
 Лучший скандинавский исполнитель: The Rasmus
 Лучший польский исполнитель: Myslovitz
 Лучший португальский исполнитель: Blind Zero
 Лучший румынский исполнитель: AB4
 Лучший русский исполнитель: Глюк'Oza
 Лучший испанский исполнитель: El Canto del Loco
 Лучший исполнитель MTV2 — британский-ирландский: The Darkness

2004 

Номинанты MTV EMA 2004.

 Лучший исполнитель: Usher
 Лучшая исполнительница: Britney Spears
 Лучшая группа: Outkast
 Лучший поп исполнитель: Black Eyed Peas
 Лучший рок исполнитель: Linkin Park
 Лучший R&B исполнитель: Alicia Keys
 Лучший хип-хоп исполнитель: D12
 Лучший альтернативный исполнитель: Muse
 Лучшая песня: Outkast, «Hey Ya!»
 Лучшее видео: Outkast «Hey Ya!»
 Лучший альбом: Usher, Confessions
 Лучший новый исполнитель: Maroon 5
 Награда Free Your Mind: La Strada

Региональные награды 
 Лучший датский-бельгийский исполнитель: Kane
 Лучший французский исполнитель: Дженифер
 Лучший немецкий исполнитель: Beatsteaks
 Лучший итальянский исполнитель: Тициано Ферро
 Лучший скандинавский исполнитель: The Hives
 Лучший польский исполнитель: Sistars
 Лучший португальский исполнитель: Da Weasel
 Лучший румынский исполнитель: Ombladon featuring Raku
 Лучший русский исполнитель: Звери
 Лучший испанский исполнитель: Enrique Bunbury
 Лучший исполнитель MTV2 — британский-ирландский: Muse

2005 

Номинанты MTV EMA 2005.

 Лучший исполнитель: Robbie Williams
 Лучшая исполнительница: Shakira
 Лучшая группа: Gorillaz
 Лучший поп исполнитель: Black Eyed Peas
 Лучший рок исполнитель: Green Day
 Лучший R&B исполнитель: Alicia Keys
 Лучший хип-хоп исполнитель: Snoop Dogg
 Лучший альтернативный исполнитель: System of a Down
 Лучшая песня: Coldplay, «Speed Of Sound»
 Лучшее видео: The Chemical Brothers, «Believe»
 Лучший альбом: Green Day, American Idiot
 Лучший новый исполнитель: James Blunt
 Награда Free Your Mind: Bob Geldof

Региональные награды 
 Лучший адриатический исполнитель: Siddharta (Словения)
 Лучший африканский исполнитель: 2 face Idibia
 Лучший датский исполнитель: Mew
 Лучший голландский-бельгийский исполнитель: Анаук
 Лучший финский исполнитель: The Rasmus
 Лучший французский исполнитель: Superbus
 Лучший немецкий исполнитель: Rammstein
 Лучший итальянский исполнитель: Negramaro
 Лучший норвежский исполнитель: Turbonegro
 Лучший польский исполнитель: Sistars
 Лучший португальский исполнитель: The Gift
 Лучший испанский исполнитель: El Canto del Loco
 Лучший шведский исполнитель: Moneybrother
 Лучший румынский исполнитель: Voltaj
 Лучший русский исполнитель: Дима Билан
 Лучший британский-ирландский исполнитель: Coldplay

2006 

Церемония MTV EMA 2006.

 Лучший исполнитель: Джастин Тимберлейк
 Лучшая исполнительница: Christina Aguilera
 Лучшая группа: Depeche Mode
 Лучший поп исполнитель: Джастин Тимберлейк
 Лучший рок исполнитель: The Killers
 Лучший R&B исполнитель: Rihanna
 Лучший хип-хоп исполнитель: Канье Уэст
 Лучший альтернативный исполнитель: Muse
 Лучшая песня: Gnarls Barkley, «Crazy»
 Лучшее видео: Justice vs Simian, «We Are Your Friends»
 Лучший альбом: Red Hot Chili Peppers, Stadium Arcadium
 Звук будущего: Gnarls Barkley

Региональные награды 
 Лучший адриатический исполнитель: Aleksandra Kovač (Сербия)
 Лучший африканский исполнитель: Freshlyground (Южная Африка)
 Лучший исполнитель Балтики: Brainstorm (Латвия)
 Лучший датский исполнитель: Outlandish
 Лучший голландский-бельгийский исполнитель: Анаук (Нидерланды)
 Лучший финский исполнитель: Poets of the Fall
 Лучший французский исполнитель: Diam's
 Лучший немецкий исполнитель: Bushido
 Лучший итальянский исполнитель: Finley
 Лучший норвежский исполнитель: Marit Larsen
 Лучший польский исполнитель: Blog 27
 Лучший португальский исполнитель: Moonspell
 Лучший румынский исполнитель: DJ Project
 Лучший русский исполнитель: Дима Билан
 Лучший испанский исполнитель: La Excepción
 Лучший шведский исполнитель: Snook
 Лучший британский-ирландский исполнитель: The Kooks (Великобритания)

2007 

 Лучшая песня: Avril Lavigne, «Girlfriend»
 Лучшее видео: Justice, «D.A.N.C.E»
 Лучший альбом: Нелли Фуртадо, «Loose»
 Лучший исполнитель: Avril Lavigne
 Лучшая группа: Linkin Park
 Новый Звук Европы: Bedwetters
 Лучший рок исполнитель: 30 Seconds to Mars
 Лучший в стиле Urban: Rihanna
 Лучший артист: Avril Lavigne
 Лучший Интернациональный Артист: Tokio Hotel

Региональные награды 
 Лучший британский-ирландский исполнитель: Muse
 Лучший немецкий исполнитель: Bushido
 Лучший датский исполнитель: Nephew
 Лучший финский исполнитель: Negative
 Лучший норвежский исполнитель: El Axel
 Лучший шведский исполнитель: Neverstore
 Лучший итальянский исполнитель: J-Ax
 Лучший голландский-бельгийский исполнитель: Within Temptation (Нидерланды)
 Лучший французский исполнитель: Justice
 Лучший польский исполнитель: Doda /Дода/ Польша
 Лучший испанский исполнитель: Violadores del Verso
 Лучший русский исполнитель: Дима Билан
 Лучший румынский-молдавский исполнитель: Andrea Banica
 Лучший португальский исполнитель: Da Weasel
 Лучший адриатический исполнитель: Van Gogh (Сербия)
 Лучший балтийский исполнитель: Jurga (Литва)
 Лучший арабский исполнитель: Rashed Al-Majed (Саудовская Аравия)
 Лучший венгерский исполнитель: Ákos
 Лучший турецкий исполнитель: Ceza
 Лучший украинский исполнитель: Lama
 Лучший африканский исполнитель: D'banj (Нигерия)
 Выбор исполнителей: Amy Winehouse
 Награда Free Your Mind: Anton Abele

2008 

 Лучший исполнитель: Britney Spears
 Лучший альбом: Britney Spears, «Blackout»
 Лучший хедлайнер: Tokio Hotel
 Самая приставучая песня: Pink, «So What»
 Лучший исполнитель всех времен: Rick Astley
 Величайшая легенда: Paul McCartney
 Лучший новый исполнитель: Katy Perry
 Лучший в стиле Urban: Канье Уэст
 Лучший рок исполнитель: 30 Seconds to Mars
 Европейский любимец: Emre Aydin (Турция)
 Лучшее видео: 30 Seconds to Mars, «A Beautiful Lie»

Региональные награды 
 Лучший британский-ирландский исполнитель: Leona Lewis
 Лучший немецкий исполнитель: Fettes Brot
 Лучший датский исполнитель: Suspekt
 Лучший финский исполнитель: Nightwish
 Лучший норвежский исполнитель: Erik & Kriss
 Лучший шведский исполнитель: Neverstore
 Лучший итальянский исполнитель: Finley
 Лучший голландский-бельгийский исполнитель: De Jeugd Van Tegenwoordig (Нидерланды)
 Лучший французский исполнитель: Zaho
 Лучший польский исполнитель: Feel
 Лучший испанский исполнитель: Amaral
 Лучший русский исполнитель: Дима Билан
 Лучший румынский-молдавский исполнитель: Morandi
 Лучший португальский исполнитель: Buraka Som Sistema
 Лучший адриатический исполнитель: Laka (Босния)
 Лучший балтийский исполнитель: Happyendless (Литва)
 Лучший венгерский исполнитель: Gonzo
 Лучший турецкий исполнитель: Emre Aydın
 Лучший украинский исполнитель: Quest Pistols
 Лучший греческий исполнитель: Stereo Mike
 Лучший израильский исполнитель: Шири Маймон

2009 
MTV Europe Music Awards 2009

 Лучший новый артист: Lady Gaga
 Лучший европейский артист: maNga
 Лучшая песня: Beyonce — Halo
 Лучшее живое выступление: U2
 Лучшая группа: Tokio Hotel
 Лучшая исполнительница: Beyonce
 Лучший исполнитель: Eminem
 Лучший урбан артист: Jay-Z
 Лучшая рок-группа: Green Day
 Лучшая альтернативная группа: Placebo
 Лучшее видео: Beyonce — Single Ladies
 Выбор Интернета: Pixie Lott
 Лучший живой концерт: Linkin Park

2010 
Номинанты MTV EMA 2010

 Лучшая рок-группа: 30 Seconds to Mars
 Лучшая альтернативная группа: Paramore
 Лучший поп-артист: Lady Gaga
 Лучший хип-хоп/рэп артист: Eminem
 Лучшее живое выступление: Linkin Park
 Лучшая песня: Lady Gaga — Bad Romance
 Лучший певец: Justin Bieber
 Лучшая певица: Lady Gaga
 Лучший клип: Кэти Перри «California Girls»
 Прорыв года: Justin Bieber
 Лучшее выступление в рамках «MTV World Stage»: Tokio Hotel
 Лучший европейский артист Marco Mengoni
 Глобальная икона: Bon Jovi
 Награда Free Your Mind: Shakira
 Лучший новый артист: Kesha
 Лучший артист Push: Justin Bieber

Региональные награды 
Лучший новый артист Великобритании и Ирландии: Marina and the Diamonds
Лучший немецкий артист: Зидо
Лучший датский артист: Расмус Себах
Лучший финский артист: Stam1na
Лучший норвежский артист: Karpe Diem
Лучший шведский артист: Swedish House Mafia
Лучший итальянский артист: Marco Mengoni
Лучший российский артист: Дима Билан
Лучший украинский артист: Макс Барских
Лучший испанский артист: Enrique Iglesias

2011 
 Лучшая рок-группа: Linkin Park
 Лучшая песня: Леди Гага — «Born This Way»
 Лучшее живое выступление: Кэти Перри
 Лучший поп-артист: Бритни Спирс
 Лучший новый артист: Бруно Марс
 Лучшая исполнительница: Леди Гага
 Лучший исполнитель: Джастин Бибер
 Лучший хип-хоп/рэп артист: Эминем
 Лучшее видео: Леди Гага — «Born This Way»
 Лучшая альтернативная группа: 30 Seconds to Mars
 Лучшее выступление в рамках проекта «World Stage»: 30 Seconds to Mars
 Прорыв года: Бруно Марс
 Лучшая фанатская поддержка: Леди Гага
 Лучший международный артист:  Big Bang

2012 
Церемония MTV EMA 2012

 Лучшие фанаты: One Direction
 Лучшая певица: Taylor Swift
 Лучшая песня: Carly Rae Jepsen — Call Me Maybe
 Лучший певец: Justin Bieber
 Лучший хип-хоп артист: Nicki Minaj
 Лучший танцевальный исполнитель: David Guetta
 Лучшее живое выступление: Taylor Swift
 Лучший образ: Taylor Swift
 Лучший новый артист: One Direction
 Лучший альтернативный артист: Lana Del Rey
 Лучшее выступление в рамках проекта «World Stage»: Justin Bieber
 Прорыв года: Carly Rae Jepsen
 Лучший клип: PSY — Gangnam Style
 Лучший поп-артист: Justin Bieber
 Лучшая рок-группа: Linkin Park
 Лучший международный артист:  Han Geng

2013 
 Лучшая песня: Bruno Mars — ''Locked Out Of Heaven''
 Лучший поп-артист: One Direction
 Лучшая исполнительница: Katy Perry
 Лучший исполнитель: Justin Bieber
 Лучшее живое выступление: Beyonce
 Лучший новый артист: Macklemore & Ryan Lewis
 Лучшая рок-группа: Green Day
 Лучшая альтернативная группа: 30 Seconds To Mars
 Лучший хип-хоп проект: Eminem
 Лучший электронный проект: Avicii
 Лучший образ: Harry Styles
 Прорыв года: Austin Mahone
 Лучшее выступление в рамках проекта ''World Stage'': Linkin Park
 Лучший международный артист: Chris Lee
 Лучшая фанатская поддержка: Tokio Hotel
 Лучшее видео: Miley Cyrus -'' Wrecking Ball''

2014 
 Лучшая песня: Ariana Grande feat. Iggy Azalea — «Problem»
 Лучший поп-артист: One Direction
 Лучшая исполнительница: Ariana Grande
 Лучший исполнитель: Justin Bieber
 Лучшее живое выступление: One Direction
 Лучший новый артист: 5 Seconds of Summer
 Лучшая рок-группа: Linkin Park
 Лучшая альтернативная группа: 30 Seconds To Mars
 Лучший хип-хоп проект: Nicki Minaj
 Лучший электронный проект: Calvin Harris
 Лучший образ: Katy Perry
 Прорыв года: 5 Seconds of Summer
 Лучшее выступление в рамках проекта ''World Stage'': Enrique Iglesias
 Лучший международный артист: Bibi Zhou
 Лучшая фанатская поддержка: One Direction
 Лучшее видео: Katy Perry feat. Juicy J -''Dark Horse''

2015 
 Лучшая песня: Тейлор Свифт и Кендрик Ламар — «Bad Blood»
 Лучший поп-артист: One Direction
 Лучшая исполнительница: Рианна
 Лучший исполнитель: Джастин Бибер
 Лучшее живое выступление: Эд Ширан
 Лучший новый артист: Шон Мендес
 Лучшая рок-группа: Coldplay
 Лучшая альтернативный артист: Лана Дель Рей
 Лучший хип-хоп проект: Ники Минаж
 Лучший электронный проект: Мартин Гаррикс
 Лучший образ: Джастин Бибер
 Прорыв года: Шон Мендес
 Лучшее выступление в рамках проекта World Stage: Эд Ширан
 Лучший международный артист:  Марко Менгони
 Лучшая фанатская поддержка: Джастин Бибер
 Лучшее видео: Macklemore & Райан Льюис — «Downtown»
 Лучшая совместная работа: Скриллекс & Diplo feat. Джастин Бибер — «Where are U now»

2016 
 Лучшая песня: Джастин Бибер — «Sorry»
 Лучший поп-артист: Fifth Harmony
 Лучшая исполнительница: Lady Gaga
 Лучший исполнитель: Шон Мендес
 Лучшее живое выступление: Twenty One Pilots
 Лучший новый артист: Zara Larsson
 Лучшая рок-группа: Coldplay
 Лучшая альтернативный артист: Twenty One Pilots
 Лучший хип-хоп проект: Drake
 Лучший электронный проект: Мартин Гаррикс
 Лучший образ: Lady Gaga
 Прорыв года: DNCE
 Лучшее выступление в рамках проекта World Stage: Мартин Гаррикс
 Лучшая фанатская поддержка: Джастин Бибер
 Лучшее видео: The Weeknd feat. Daft Punk — «Starboy»

2017 
 Лучшая песня: Шон Мендес — «There’s Nothing Holdin' Me Back»
 Лучший поп-артист: Камила Кабельо
 Лучший хип-хоп артист: Эминем
 Лучшая рок-группа: Coldplay
 Лучшая альтернативная группа: Thirty Seconds To Mars
 Лучшее музыкальное видео: Кендрик Ламар — «Humble»
 Лучший стиль: Зейн Малик
 Лучший новый исполнитель: Дуа Липа
 Лучшая фанатская поддержка: Шон Мендес
 Лучшее живое исполнение: Эд Ширан
 Лучший электронный проект: Давид Гетта

2018 
 Лучшая песня: Камила Кабельо -«‎Havana»‎при участии Янг Таг)
 Лучший поп-артист: Дуа Липа
 Лучший хип-хоп артист: Ники Минаж
 Лучшая рок-группа: 5 Seconds of Summer
 Лучшая альтернативная группа: Panic! At the Disco
 Лучшее музыкальное видео: Камила Кабельо - «‎Havana»‎(при участии Янг Таг)
 Лучший стиль: Ники Минаж
 Лучший новый исполнитель: Карди Би
 Лучшая фанатская поддержка: BTS
 Лучшее живое исполнение: Шон Мендес
 Лучший электронный проект: Marshmello
 Лучший артист: Камила Кабельо
 Лучший прорыв: Грейс Вандервол
 Лучшее выступление в рамках проекта World Stage: Алессия Кара

2019 
 Лучшая песня: Билли Айлиш — bad guy
 Лучшая коллаборация: Росалия и Джей Бальвин при участии Эль Гуинчо — Con Altura
 Лучшая группа: BTS
 Лучший поп-артист: Холзи
 Лучший хип-хоп артист: Ники Минаж
 Лучшая рок-группа: Green Day
 Лучшая альтернативный артист: FKA Twigs
 Лучшее музыкальное видео: Тейлор Свифт при участии Брендона Ури — Me!
 Лучший стиль: Холзи
 Лучший новый исполнитель: Билли Айлиш
 Лучшая фанатская поддержка: BTS
 Лучшее живое исполнение: BTS
 Лучший электронный проект: Мартин Гаррикс
 Лучший артист: Шон Мендес
 Лучший прорыв: Эйва Макс
 Лучшее выступление в рамках проекта World Stage: Muse

2020 
 Лучший артист: Леди Гага
 Лучшая песня: BTS — Dynamite
 Лучшее музыкальное видео: DJ Khaled ft. Drake — Popstar (starring Justin Bieber)
 Лучшая коллаборация: Karol G — Tusa ft. Nicki Minaj
 Лучший поп-артист: Little Mix
 Лучшая группа: BTS
 Лучший новый исполнитель: Доджа Кэт
 Лучшая фанатская база: BTS
 Лучший латинский артист: Karol G
 Лучший рок-артист (группа): Coldplay
 Лучший хип-хоп артист: Карди Би
 Лучший электронный проект: David Guetta
 Лучший альтернативный артист: Hayley Williams
 Видео с хорошим посылом: H.E.R — I Can’t Breathe
 Прорыв года: YUNGBLUD
 Лучшее виртуальное выступление: BTS

Примечания

Ссылки 
 

MTV Europe Music Awards
Награды по алфавиту